Plămădeală este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Plămădeală (1888–1940), sculptor moldovean.
 Antonie Plămădeală (1926–2005), mitropolit român.
 Mihail Plămădeală (n. 1945), general-maior de poliție moldovean.
 Vitalie Plămădeală (n. 1985), fotbalist moldovean.

 Mihai Plămădeală (?), instrumentist și critic muzical român.